Africa kan syfta på:
 Africa – en romersk provins i Nordafrika
 Africa (Toto-låt), se Toto

Geografi

Mexiko 

 África, ort, Puebla, San Felipe Tepatlán,